Dockery ist der Name folgender Orte in den USA:
 Dockery (Mississippi), Sunflower County
 Dockery (Missouri), Ray County
 Dockery (North Carolina), Wilkes County
 Dockery (Tennessee), Bradley County
 Dockery (Virginia), Mecklenburg County

im NRHP gelistete Objekte:
 Dockery Farms Historic District, Dockery, Mississippi, ID-Nr. 06000250
 Dockery Hotel, Kirksville, Missouri, ID-Nr. 83000971
 Dockery House, Hernando, Mississippi, ID-Nr. 04000901

Dockery ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Monroe Dockery (1845–1926), amerikanischer Politiker
 Alfred Dockery (1797–1875), amerikanischer Politiker
 Derrick Dockery (* 1980), amerikanischer Footballspieler
 John Dockery (* 1944), amerikanischer Footballspieler
 Kevin Dockery (* 1984), amerikanischer Footballspieler
 Michelle Dockery (* 1981), britische Schauspielerin
 Oliver H. Dockery (1830–1906), amerikanischer Politiker
 Sam Dockery (1929–2015), amerikanischer Jazzpianist
 Thomas Pleasant Dockery (1833–1898), amerikanischer Armeeoffizier, General der Konföderation im Bürgerkrieg
 Wayne Dockery (1941–2018), amerikanischer Jazz-Bassist

Sonstiges:
 Mount Dockery, Berg im Viktorialand, Antarktika